De Deense voetbalclub Lyngby BK speelt sinds 1982 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Lyngby BK’’’

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Lyngby BK
Lyngby BK